

Jiangcheng
Jiangcheng kan avse följande platser i Kina:

 Jiangcheng, Pu'er – autonomt härad i Yunnan-provinsen
 Jiangcheng, Yangjiang – stadsdistrikt i Guangdong-provinsen

 Jiangcheng (köping i Kina, lat 23,33, long 107,13)
 Jiangcheng (köping i Kina, lat 22,27, long 109,56)
 Jiangcheng (köpinghuvudort i Kina, Yunnan Sheng, lat 24,42, long 102,81)